Arad ist der Familienname folgender Personen:
 Avi Arad (* 1948), US-amerikanischer Filmproduzent und Comicverleger
 Gal Arad (* 1999), israelischer Leichtathlet
 Kobi Arad (* 1981), israelisch-amerikanischer Fusionmusiker
 Lail Arad (* 1983), britisch-israelische Singer-Songwriterin
 Mosche Arad (1934–2019), israelischer Diplomat
 Nava Arad (1938–2022), israelische Politikerin
 Ron Arad (* 1951), britischer Industriedesigner und Architekt
 Ron Arad (Pilot) (* 1958), israelischer Kampfpilot
 Yael Arad (* 1967), israelische Judoka
 Yitzhak Arad (1926–2021), israelischer Historiker

sowie von
 Arad (Bibel), biblische Person

Arad heißen in der Geografie:
 Tel Arad, eine archäologische Fundstätte in Israel
 Titularbistum Arad, ein darauf zurückgehendes Titularbistum
 Arad (Israel), eine Stadt in Israel nahe der antiken Stadt
 Arad (Bahrain), eine Stadt in Bahrain
 Arad Fort, eine Festung in Bahrain
 Arad (Rumänien), eine Stadt in Rumänien

Siehe auch:
 Arat